De 1500 meter vrije slag mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op 12 augustus, series, en 13 augustus 2016, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestaat de race uit dertig baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de acht snelste zwemmers zich voor de finale. Regerend olympisch kampioen was Chinees Sun Yang.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Wedstrijdschema SwimSwam.com
  Uitslag series
  Uitslag finale

Mannen vrij 1500